Volpini – plurale di volpino, nome comune di due razze canine

Persone
Volpini – famiglia di tipografi veneziani del Rinascimento
Andrea Volpini – nuotatore italiano
Andrea Volpini – poeta italiano
Angela Volpini – mistica italiana
Augusto Volpini – pittore italiano
Domenico Volpini – docente e politico italiano
Federica Volpini – nuotatrice italiana
Flora Volpini – scrittrice, pittrice e politica italiana
Giovan Battista Volpini – generale italiano
Giovanni Antonio Volpini – tipografo ed editore italiano
Pierantonio Volpini – scultore italiano
Renato Volpini – pittore, scultore e incisore italiano
Valerio Volpini – partigiano, politico, giornalista, storico e scrittore italiano